Con la sigla KR la casa motociclistica giapponese Kawasaki ha caratterizzato diversi modelli di motocicletta da competizione e per uso stradale nelle varie cilindrate:

Kawasaki KR 250
Kawasaki KR 350
Kawasaki KR 500
Kawasaki KR 750
Kawasaki KR-1 (unico modello ad uso stradale, da 250 cc)